Terouma, Teroumah, Troumah ou Trouma (Troume en yiddish est un mot hébraïque signifiant à l'origine mis à part, mais plus proche de contribution en Hébreu moderne. Utilisé en Français, le terme peut faire plus spécifiquement référence 
à la Terouma gdola - un type de sacrifice dans la Bible hébraïque
à la teroumat hamaasser - une obligation de dîme sur l'offrande de la Terouma, considérée comme toujours obligatoire de nos jours par le judaïsme orthodoxe sur des produits de récolte provenant de la terre d'Israël
à la parashat Terouma - La dix-neuvième section hebdomadaire (parasha) du cycle de lecture de la Torah le Chabbat à la synagogue. Son contenu porte principalement sur les instructions pour construire le Tabernacle.
à Teroumot - pluriel de Teroumah, qui réfère au nom d'une section de la Mishna concernant les lois relatives à la dîme.